Васю́ра () — украинская фамилия. Известные носители:

 Васюра, Григорий Никитович (1915—1987) — старший лейтенант Красной армии, перешедший на сторону нацистов, каратель.
 Васюра, Жанна Петровна (род. 1954) — советская гимнастка, чемпионка мира в групповых упражнениях, заслуженный мастер спорта СССР.
 Васюра, Иван Иванович (род. 1948) — украинский государственный деятель